Ка́рлис Сми́лга (; ) — латвийский кёрлингист, тренер по кёрлингу, спортивный функционер.

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

В 2006—2012 годах был президентом Ассоциации кёрлинга Латвии.

Достижения 
 : золото (2004, 2006, 2017, , ), серебро (2003, 2005, 2007, 2009, 2013, ), бронза (2002, 2008, 2010, 2011).
 : золото (2005, 2007, 2009, 2014), серебро (2015), бронза (2006, 2011).
 : золото (2011), серебро (2009).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Латвии

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы Латвии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Латвии
Спортивные функционеры Латвии